Фердинанд Тиц ():

 Фердинанд Тиц (1708—1777) — германский архитектор рококо
 Антон Фердинанд Тиц (1742—1810) — германско-российский композитор